Die Ewige Tabelle der DDR-Oberliga ist eine statistische Zusammenfassung aller Spiele der DDR-Oberliga und NOFV-Oberliga im Fußball von 1949 bis 1991. Die ewige Tabelle basiert auf der 2-Punkte-Regel, nach der alle Spielzeiten ausgespielt wurden. Für die ungerade Anzahl an ausgetragenen Spielen bei vielen Vereinen kann es zwei Gründe geben: Zum einen die Dreifachrunde der Saison 1961/62, zum anderen bei Punktgleichheit angesetzte Entscheidungsspiele um Meisterschaft oder Klassenerhalt. Die Übergangsrunde 1955 wurde jedoch nicht berücksichtigt.

Obwohl der BFC Dynamo mit 10 Meisterschaften Rekordmeister der Oberliga ist, führt der FC Carl Zeiss Jena die ewige Tabelle an. Insgesamt spielten 44 Vereine in der DDR-Oberliga.

Im Folgenden sind die Vereine zuerst mit dem Vereinsnamen genannt, welchen sie in der Oberliga trugen. Weiterhin sind alle weiteren Namen aufgezählt, unter denen der jeweilige Verein in der Oberliga gespielt hat. Namenswechsel unterhalb der Oberliga bzw. nach der Eingliederung der DDR-Teams in die bundesdeutschen Ligen sind nicht berücksichtigt. In der letzten Spalte sind die derzeitige Liga der Vereine und die aktuellen Vereinsnamen aufgeführt.



Fußnoten

Literatur 
 Hanns Leske: Enzyklopädie des DDR-Fußballs. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2007, ISBN 978-3-89533-556-3.
 Michael Horn, Gottfried Weise: Das große Lexikon des DDR-Fußballs. Schwarzkopf & Schwarzkopf, Berlin 2004, ISBN 3-89602-536-8.
 Andreas Baingo, Michael Horn: Die Geschichte der DDR-Oberliga. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2003, ISBN 3-89533-428-6.

Weblinks 
 Die Ewige Tabelle der DDR-Oberliga bei dfb.de

Ewige Tabelle Der Ddroberliga
Ewige Tabelle (Fußball in Deutschland)